Суперсистема может означать:
 Суперсисте́ма — ключевое понятие социологической теории культурных суперсистем П. А. Сорокина, в которой суперсистемы есть социокультурные системы самого высокого уровня, сфера которых превосходит отдельные общества.
 Суперсисте́ма (использующая система, надсистема, сверхсистема) — система более высокого уровня иерархии для некоторой рассматриваемой (целевой) системы, то есть рассматриваемая система всегда является элементом некоторой использующей системы (суперсистемы).